El Gran Premio de España de Motociclismo de 1993 fue la cuarta prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 2 de mayo de 1993 en el Circuito de Jerez.

En 250, durante las pruebas clasificatorias del sábado, el piloto japonés Nobuyuki Wakai en la salida de los boxes se cruza con un seguidor italiano amigo del motociclista Loris Reggiani y se golpea en la cabeza con la esquina de la pared del pit. Murió en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a las 7.30 p. M., a pesar de que ya había sido juzgado clínicamente muerto antes de llegar al hospital.

Muchas polémicas siguieron a la noticia de la muerte del piloto japonés, ya que el seguidor no estaba autorizado para entrar en el área del pit y, a pesar de esto, cruzó el carril cerca de la salida, cuando Wakai estaba en plena aceleración para entrar en la pista. Después de este evento dramático, el límite de velocidad se introdujo en el pit lane.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de España de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993
Deporte en España en 1993